Га́велка, Хавелка (, , ) — чешская фамилия.

Известные носители:
 Гавелка, Леопольд (Хавелка) (, 1911—2011) — владелец кофейни.
 Гавелка, Сватоплук (1925—2009) — чешский композитор.
 Гавелка, Ян (, 1839—1886) — моравский этнограф, педагог, редактор.

Другие значения 
 «Гавелка» — артистическое кафе в Вене.

См. также